Název Vojnice má více sídel:
 Vojnice (Koštice), část obce Koštice v okrese Louny
 Vojnice (Těšetice), část obce Těšetice v okrese Olomouc
 Vojnice (Volenice), část obce Volenice v okrese Strakonice